HMS Kempenfelt (1915) – cacciatorpediniere conduttore della classe Marksman varato nel 1915 e venduto per la demolizione nel 1921.
 HMS Kempenfelt (I18) – cacciatorpediniere della classe C varato nel 1931, trasferito al Canada e rinominato HMCS Assiniboine, naufragato nel 1945.
 HMS Kempenfelt (R03) – cacciatorpediniere della classe W varato nel 1943, venduto alla Jugoslavia nel 1956 e rinomitato Kotor, radiato dal servizio nel 1971.